Ильзе Айхингер (; 1 ноября 1921, Вена — 11 ноября 2016, там же) — австрийская писательница, известная своими произведениями о преследованиях евреев нацистами, основанными на автобиографических сведениях.

Биография 
Родилась в семье учителя-католика, её мать, работавшая врачом, была еврейкой. Так как семья матери была ассимилированной, дети первоначально воспитывались католиками. Родители вскоре развелись, и Ильзе с сестрой-близнецом остались с матерью. Детство провела в Линце и Вене, где её семья подвергалась преследованиям с 1933 года. В 1945 году начала изучать медицину, одновременно занявшись писательской деятельностью; в 1948 году завершила обучение, опубликовав в том же году свой второй роман. В 1953 году вышла замуж за поэта Гюнтера Айха. Её сестра-близнец Хельга — также стала литератором (её дочь — британская художница Рут Рикс, род. 1942).

Награды 
В 1955 году получила Иммермановскую премию города Дюссельдорфа и литературную премию города Бремена (совместно с Гербертом Майером). В 1956 году стала членом Берлинской академии художеств. В 1963 году переехала в пригород Зальцбурга. В 1971 году была удостоена премии Нелли Закс, в 1982 — премии Петрарки, а позже ещё целого ряда авторитетных литературных премий от германских и австрийских академий.

Литература 
 Gisela Lindemann: Ilse Aichinger. Beck, München 1988, ISBN 3-406-32276-X.
 Kurt Bartsch, Gerhard Melzer (Hrsg.): Ilse Aichinger. Droschl, Graz / Wien 1993, ISBN 3-85420-350-0.
 Samuel Moser (Hrsg.): Ilse Aichinger. Leben und Werk. S. Fischer, Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-596-12782-3.
 Britta Herrmann, Barbara Thums (Hrsg.): «Was wir einsetzen können, ist Nüchternheit». Zum Werk Ilse Aichingers. Königshausen & Neumann, Würzburg 2001, ISBN 3-8260-2091-X.
 Roland Berbig: Ilse Aichinger. In: Text + Kritik 175. edition text + kritik, München 2007, ISBN 978-3-88377-902-7.
 Verena Auffermann: Ilse Aichinger — Geboren, um zu verschwinden. In: Verena Auffermann, Gunhild Kübler, Ursula März, Elke Schmitter (Hrsg.): Leidenschaften. 99 Autorinnen der Weltliteratur. C. Bertelsmann, München 2009, ISBN 978-3-570-01048-8, S. 17—20.
 Berliner Hefte zur Geschichte des literarischen Lebens 9 (2010) (Themenheft Ilse Aichinger hrsg. v. Roland Berbig / Hannah Makus [196 S.]). 
 Beatrice Eichmann-Leutenegger: ‚Diese Sucht, einfach wegzubleiben‘. Zum 90. Geburtstag von Ilse Aichinger. In: Stimmen der Zeit, Heft 11, November 2011, S. 767—775. Verlag Herder, Freiburg.
 Iris Radisch: Ilse Aichinger wird 75: Ein ZEIT-Gespräch mit der österreichischen Schriftstellerin. In: Die Zeit, Nr. 45/1996.

Примечания

Ссылки 

Выжившие в Холокосте
Члены Баварской академии изящных искусств
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Немецкие писательницы XX века
Немецкие писательницы XXI века